The Magician's Birthday (song)
The Magician's Birthday (album)